Het landskampioenschap hockey bij de heren in het seizoen 1951/52 werd gewonnen door HHIJC.

Algemeen 
Het Nederlandse hockey was opgesplitst in vier districten, waarvan ieder district een eigen eerste klasse competitie hield. De kampioenen van ieder district speelden vervolgens tegen elkaar een hele competitie voor de beslissing om het landskampioenschap. De districtskampioenen waren respectievelijk: HHIJC (West), Venlo (Zuid), Groningen (Noord) en DKS (Oost).

Eindstanden

Legenda

Zie ook 
 Nederlands landskampioenschap hockey dames 1951/52

Hockey in 1951
Hockey in 1952
 1951/52